Михаил Ростиславич (ум. 1279) — князь Мстиславский (1260—1278), великий князь Смоленский (1278—1279). Сын Ростислава Мстиславича (по другой версии, внук Владимира Рюриковича Овручского).

Биография 
Наследовал княжество по смерти старшего брата Глеба. По смерти Михаила права на смоленский престол принадлежали прежде всего его брату Фёдору, но в связи с продолжительным отсутствием последнего фактически Смоленск контролировался старшим Глебовичем Александром, который в 1297 году провозгласил себя смоленским князем и вступил в открытую борьбу против дяди.

Семья 
Жена — неизвестна.

Дети:
 Андрей Михайлович — князь Вяземский;
 Фёдор;
 Константин.

Примечания

Ссылки 
 Все монархии мира

Персоналии по алфавиту
Князья смоленские
Рюриковичи по алфавиту
Умершие в 1279 году
Ростиславичи Смоленские